«10 причин моей ненависти» () — кинокомедия Джила Джангера (США, 1999).

«10 причин моей ненависти» также может означать:

«10 причин моей ненависти» — телесериал (США, 2009—2010).